

Нова-Весь-Велька — гміна в Бидґозькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь-Велика — село в гміні Пашовіце Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Весь-Велика — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Нова Весь-Велика — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь-Велика — село в гміні Яновець-Косьцельни Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь-Велика — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства